Порва

 Порва — деревня в венгерском уезде Веспрем. Расположен в 6 км (3,75 мили) от города Цирц.
 Порва — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Входила в сельское поселение Кекоранское.
 Порва — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Входила в сельское поселение Старозятцинское.
 Порва (фамилия) — российская фамилия. Среди известных носителей: Порва Алексей Алексеевич, начальник управления Росгвардии по Нижегородской области (с 2020), начальник Отдела Росгвардии по Республике Адыгея (2016—2020).